Јован Милићевић (Сарајево, Краљевина СХС, 9. април 1923 — Крушевац, СРЈ, 11. мај 1992) био је српски глумац.

Биографија 
Филмски, позоришни и ТВ-глумац, родио се у Сарајеву 9. априлa 1923. Завршио је Драмски студио при Народном позоришту у Београду. Прво је члан Народног позоришта, а затим од 1964. до пензије Југословенског драмског позоришта у Београду
Сахрањен је у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу у Београду.

Филмографија 
Глумац | Селф |

Дугометражни филм | ТВ филм | ТВ серија | ТВ кратки филм
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1940
!1950
!1960
!1970
!1980
!1990
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|1
|8
|4
|0
|1
|0
|14
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|0
|1
|6
|10
|4
|0
|21
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|0
|0
|0
|6
|6
|1
|13
|-
! style="text-align:left;" | ТВ кратки филм
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|2
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|1
|9
|10
|17
|12
|1
|50
|}

{| class="wikitable" style="text-align:left;"
|+Дугометражни филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
! style="width: 16em;" |Улога
|-
! 1949
| Мајка Катина
| Апостолос
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1950-te  ▲
|-
! 1950
| Језеро
| Мато грађевинац
|-
! 1950
| Црвени цвет
| Влада
|-
! 1951
| Последњи дан
| Никола телеграфиста
|-
! 1955
| Ханка
| Сејдо
|-
! 1956
| -{Goubbiah, mon amour}-
| /
|-
! 1956
| Последњи колосек
| Владимир Патрик
|-
! 1958
| Те ноћи
| Мирко
|-
! 1959
| Осма врата
| Агент Миле
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1960-te  ▲
|-
! 1963
| Невесињска пушка
| Војвода Пеко Павловић
|-
! 1964
| Под истим небом
| (као Јован Милићевић)
|-
! 1968
| Брат доктора Хомера
| Капетан Вук
|-
! 1969
| Мост
| Пуковник
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1980-te  ▲
|-
! 1982
| Савамала
| Министар Мишић
|}

{| class="wikitable" style="text-align:left;"
|+ТВ филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
! style="width: 16em;" |Улога
|-
! 1959
| Кризантема
| /
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1960-te  ▲
|-
! 1961
| Јерма
| /
|-
! 1962
| Тројанског рата неће бити
| /
|-
! 1966
| Преноћиште
| /
|-
! 1968
| Бекство
| Главни командант беле армије
|-
! 1969
| Скандал
| /
|-
! 1969
| Кројцерова соната
| /
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1970-te  ▲
|-
! 1970
| Случај Опенхајмер
| Роси Ломаниц
|-
! 1971
| Суђење Флоберу
| /
|-
! 1975
| Суђењe
| Данијел Бериган
|-
! 1976
| Прича о војнику
| /
|-
! 1976
| Процес Ђордану Бруну
| Кардинал Мадручи
|-
! 1976
| Коштана
| Хаџи Тома
|-
! 1976
| Диспут у ноћи
| Мартин Лутхер свештеник
|-
! 1976
| Човек који је бомбардовао Београд
| Председник суда
|-
! 1978
| Господарев зет
| /
|-
! 1979
| Прва српска железница
| Михајло Валтровић
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1980-te  ▲
|-
! 1980
| Коштана
| Хаџи Тома
|-
! 1981
| Записи о црном Владимиру
| /
|-
! 1984
| Ој, Мораво
| /
|-
! 1985
| Коштана
| Хаџи Тома
|}

 
{| class="wikitable" style="text-align:left;"
|+ТВ кратки филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
|-
! 1972
| Паљење рајхстага
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1980-te  ▲
|-
! 1980
| Бисери од песама
|}
         

Кратки документарни филм

         
{| class="wikitable" style="text-align:left;"
|+Кратки документарни филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
! style="width: 16em;" |Улога
|-
! 1989
| Добрица Милутиновић, међу нама
| Лично
|}

Референце

Спољашње везе 
 
 Милићевићи: Јован Милићевић, глумац 

Рођени 1923.
Умрли 1992.
Глумци из Сарајева
Српски глумци
Југословенски глумци
Сахрањени у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу у Београду
Српски глумци из Босне и Херцеговине
Срби у Сарајеву